Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2009/10 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2009/10 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während De Sprénger Echternach mit 14 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Le Cavalier Differdange 22 Spieler ein. Insgesamt kamen 135 Spieler zum Einsatz, von denen 13 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 7 Punkten aus 10 Partien war Mietek Bakalarz (Le Cavalier Differdange), je 6,5 Punkte erzielten Anna Wagener (Cercle d'échecs Dudelange), Michael Wiedenkeller, Claude Wagener, Serge Brittner (alle De Sprénger Echternach) und Laurent Kirsch (Le Cavalier Differdange), wobei Anna Wagener und Kirsch je 8 Partien spielten, Wiedenkeller 9, Claude Wagener und Brittner je 10.

Mit Robert Ackermann, Théid Klauner, Roland Schilpp, Pierre Fattebene (alle Cercle d'échecs Dudelange), Sébastien Feller, Romain Édouard, Ilja Zaragatski (alle Le Cavalier Differdange), Yuri Boidman (De Sprénger Echternach), Vlad Serban (Gambit Bonnevoie), Stephane Saatdjian, Gérard Kirsch (beide Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng), Daniyal Saiboulatov und Elvir Hodzic (beide Les pions Perlé) erreichten 13 Spieler 100 %, wobei Feller vier Partien spielte, Ackermann, Klauner, Schilpp, Édouard, Kirsch und Saiboulatov je zwei und die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, TUR = Türkei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Gambit Bonnevoie

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Les pions Perlé

Esch Rochade Reine

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 7 Spieler von Le Cavalier Differdange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2009
Schach 2010
Wikipedia:Liste